Miejscowości w USA:
 Centerville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Houston
 Centerville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Centerville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Centerville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Centerville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Centerville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Centerville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Centerville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
 Centerville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Centerville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Centerville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Centerville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Centerville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Centerville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
 Centerville – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Centerville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hickman
 Centerville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Leon
 Centerville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 Centerville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Centerville – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Klickitat
Gminy w USA:
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Centerville (ang. Centerville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Centerville (ang. Centerville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Centerville (ang. Centerville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Centerville (ang. Centerville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Zobacz też:
 Centreville